Елизабет Шу () је америчка глумица, рођена 6. октобра 1963. године у Вилмингтону, Делавер (САД).

Филмографија 

|- 
| 1984. || Карате Кид || -{The Karate Kid}- || Али Милс || 
|- 
| 1984. || || -{Call to Glory}- || Џеки Сарнак || 
|- 
| 1986. || || -{Link}- || Џејн Чејс || 
|- 
| 1987. || || -{Double Switch}- || Кети Шелтон || 
|- 
| 1987. || || -{Adventures in Babysitting}- || Крис Паркер || 
|- 
| 1988. || Коктел || -{Cocktail}- || Џордан Муни || 
|- 
| 1989. || || -{Body Wars}- || др Синтија Лер || 
|- 
| 1989. || Повратак у будућност 2 || -{Back to the Future Part II}- || Џенифер Паркер/Мекфлај || 
|- 
| 1990. || Повратак у будућност 3 || -{Back to the Future Part III}- || Џенифер Паркер || 
|- 
| 1991. || || -{The Marrying Man}- || Адел Хорнер || 
|- 
| 1991. || || -{Soapdish}- || Лори Крејвен/Анџелик || 
|- 
| 1992. || || -{Hale the Hero}- || - || 
|- 
| 1993. || || -{Twenty Bucks}- || Емили Адамс || 
|- 
| 1993. || || -{Heart and Souls}- || Ен || 
|- 
| 1994. || || -{Radio Inside}- || Натали || 
|- 
| 1994. || || -{Blind Justice}- || Каролајн || 
|- 
| 1995. || || -{Underneath}- || Сузан Креншо|| 
|- 
| 1995. || Напуштајући Лас Вегас|| -{Leaving Las Vegas}- || Сира || 
|- 
| 1996. || Ефекат окидача || -{The Trigger Effect}- || Ени Кеј || 
|- 
| 1997. || Светац || -{The Saint}- || доктор Ема Расел || 
|- 
| 1997. || Хари ван себе || -{Deconstructing Harry}- || Феј || 
|- 
| 1998. || Палмето || -{Palmetto}- || госпођа Донели/-{Rhea Malroux}- || 
|- 
| 1998. || || -{Cousin Bette}- || Џени Кадин || 
|- 
| 1999. || || -{Molly}- || Моли Маки || 
|- 
| 2000. || Човек без тела || -{Hollow Man}- || Линда Маки || 
|- 
| 2001. || || -{Amy & Isabelle}- || Изабел Гудроу || 
|- 
| 2002. || || -{Tuck Everlasting}- || наратор || 
|- 
| 2002. || || -{Leo}- || Мери Блум || 
|- 
| 2004. || || -{Mysterious Skin}- || госпођа Макормик|| 
|- 
| 2005. || Жмурке || -{Hide and Seek}- || Елизабет || 
|- 
| 2005. || || -{Dreamer: Inspired by a True Story}- || Лили || 
|- 
| 2006. || || -{First Born}- || Лора || 
|- 
| 2010. || Пирана 3D || -{Piranha 3D}- || шериф Џули Форестер || 
|- 
| 2012−2015. || Место злочина: Лас Вегас || -{CSI: Crime Scene Investigation}- || Џули Финли ||
|- 
| 2014. || Лоше понашање || -{Behaving Badly}- || Памела Бендер ||
|}

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1963.
Америчке глумице
Биографије живих особа